Fons Mercè Sala, fons documental del Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú
 Germans Maristes de les Escoles (del seu nom en llatí Fratres Maristae a Scholis), institut religiós catòlic dedicat a l'educació
 Federació Mundial de Sords, organització internacional per a la promoció dels drets de les persones sordes
 Membre de la Microscopical Society (de l'abreviatura en anglès Fellow of the Microscopical Society), dignitat atorgada als membres de la Royal Microscopical Society
 Servei Meteorològic de Fiji (del seu nom en anglès Fiji Meteorological Service), servei meteorològic oficial de les illes Fiji
 FMS International (de l'acrònim en anglès Fisichella Motor Sport), equip d'automobilisme encapçalat per Giancarlo Fisichella
 Fibromiàlgia (del seu nom en anglès Fibromyalgia Syndrome), malaltia reumàtica que afecta el sistema musculoesquelètic
 Foreign Military Sales, programa del Departament de Defensa dels Estats Units en relació a la venda d'armament a altres països
 Pandora FMS (de l'acrònim en anglès Flexible Monitoring System), programari de codi obert que permet el monitoratge d'una munió de dispositius
 ProFiBus-FMS (de l'acrònim en anglès Field Message Specification), una de les versions del bus de camp Profibus
 Fortran Monitor System, sistema operatiu per lots històric basat en un compilador Fortran
 Sistema de gestió de vol (del seu nom en anglès Flight Management System), instrument de navegació aèria que permet el suport informàtic dels processos de vol
 Sistema de gestió de flotes (del seu nom en anglès Fleet Management System), interfície que permet la gestió de les dades dels vehicles industrials
 Flexible Manufacturing System, mètode de gestió variable de tallers segons el volum de demanda